Шамши — название населённых пунктов и фамилия:

Населённые пункты 
Казахстан
 Шамши — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.
Россия
 Шамши — деревня в Жарковском районе (Щучейское сельское поселение) Тверской области.

См. также 
 Шамшы

Персоналии 
 Шамши, Самат Бакытович (род. 1996) — казахстанский футболист, полузащитник.